La Copa EU de 2008 es disputà l'11 d'octubre de 2008 a Praga, República Txeca i va comptar amb la participació de 12 seleccions.

Participants

Fase Inicial 
Llegenda

Fase final 

Vuitens de final

 Alemanya, Anglaterra, Croàcia i Suècia passen directament a quarts de final.

Posicions 9 a 12

Quarts de final

Posicions 5 a 8

Semifinals

Posicions 11-12

Posicions 9-10

Posicions 7-8

Posicions 5-6

Posicions 3-4

FINAL

Classificació final

Notes i referències

Vegeu també 
 Campionat d'Europa de futbol australià
 Selecció catalana de futbol australià

Enllaços externs 
 Lloc web de la Copa EU de 2008 
 Resultats a The Footy Record 

Competicions de futbol australià europees
Competicions esportives del 2008